Amorges (en grec antic Ἀμόργης) era un rei dels saces (sacae, branca dels escites) contemporani de Cir el Gran.

Ctèsies, segons l'epítom elaborat per Foci, diu que Cir II el gran de Pèrsia va subjugar els medes, va rebre la submissió dels bactrians i després va atacar els saces i els va derrotar en una batalla cap a l'any 548 aC. Va fer presoner a Amorges però l'esposa del rei, Esparetra (Sparethra) va reunir els saces i va formar un exèrcit de 300.000 homes i 200.000 dones i va derrotar els perses. Va fer moltíssims presoners de l'exèrcit de Cir, fins i tot a tres dels seus cosins, i va organitzar un intercanvi. Amorges, un cop alliberat es va fer amic de Cir, i Ctèsies afegeix que va ajudar el rei persa en la campanya de Lídia.

El 530 aC Cir II el Gran va lluitar contra els massagetes i els derbices. Primer Cir va derrotar el rei massageta Espargàpises que quan va ser fet presoner es va suïcidar per vergonya. Però la mare del rei Tomiris, va demanar suport als indis que van portar a la lluita els elefants; aquestos van espantar als cavalls perses, l'exèrcit es va desbandar i Cir va ser mortalment ferit per una llança el 4 de desembre de 530 aC. Amorges va arribar a la lluita en el darrer minut amb vint mil homes que van salvar als perses i va derrotar els enemics, incloent els indis. Cir abans de morir va dividir l'Imperi entre els seus dos fills i els va demanar que respectessin la seva mare i a Amorges.

Els crítics creuen que Amorges va ser un personatge inventat per Ctèsies de Cnidos, que va convertir en rei a la tribu escita *humarga en haumavarga (en grec Ἀμόργιοι 'Amorgioi'), aliada dels perses.

Referències 

Escites